«Французский для начинающих» () — немецко-французская молодёжная комедия 2006 года режиссёра Кристиана Диттера ().

Сюжет 
Парень (Хенрик) любит девушку (Валери), и ради неё он готов пойти на любую жертву. Жертва в данном случае — поездка во Францию — страну, язык которой он не знает, не любит её культуру, и ещё не очень хорошо отзывается о ней в присутствии желанной Валери, которая наполовину француженка и Францию просто обожает. И вот Хенрик решается отправиться во Францию вместе с Валери. У него в распоряжении всего несколько дней, чтобы признаться ей в любви. За время проведённое во Франции он успевает побывать во многих смешных историях: разбить и потом склеить «Священный Грааль», помять машину родителей приятеля-француза, пропеть прощальную речь и угнать автобус. И всё это так или иначе совершается ради его любимой Валери.

В ролях

См. также 
 Девочки сверху

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии Германии
Кинокомедии 2006 года